Paolo De Lucia – filosofo
Paolo De Lucia – matematico
Paolo De Lucia – calciatore